* I Dzsongszok (1885–1953) koreai szabadságharcos
* I Dzsongszok (1958), dél-koreai politikus
* I Dzsongszok (1960), dél-koreai üzletember
* I Dzsongszok (1987), dél-koreai színművész
* I Dzsongszok (1989), dél-koreai színművész
* I Dzsongszok, dél-koreai baseball-játékos
* I Dzsongszok, dél-koreai vízilabdázó